Welkow oder Velkov ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Welkow (* 1968), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Welkow (1881–1958), bulgarischer Archäologe
 Kaloyan Velkov († 2020), Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020
 Kostadin Welkow (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Krum Welkow (1902–1960), bulgarischer Schriftsteller
 Stefan Welkow (* 1996), bulgarischer Fußballspieler
 Todor Welkow (* 1976), griechischer Badmintonspieler bulgarischer Herkunft, siehe Theodoros Velkos
 Wassil Welkow (* um 1975), griechischer Badmintonspieler bulgarischer Herkunft, siehe Vasilios Velkos
 Welisar Welkow (1928–1993), bulgarischer Archäologe